Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1987 kam es im Langlauf der Frauen zu folgenden Einzelergebnissen:

5 km klassisch 

Olympiasiegerin 1984:  / Weltmeisterin 1985: 

Datum: 16. Februar 1987

Teilnehmer: 54 genannt; 51 gestartet; 49 gewertet;

Quellen 
 Nordische Ski Weltmeisterschaften - 11. bis 22. Februar 1987 - Oberstdorf - Damen Langlauf 5 km – Offizielle Ergebnisliste, FIS
 Women 5km Nordic Skiing World Championship 1987 Oberstdorf (FRG) - Tuesday 16.02 (Sic!) auf todor66.com, abgerufen am 4. Juni 2020

10 km klassisch 

Olympiasiegerin 1984:  / Weltmeisterin 1985: 

Datum: 13. Februar 1987

Teilnehmer: 53 genannt; 51 gestartet; 50 gewertet;

Quellen 
 Nordische Ski Weltmeisterschaften - 11. bis 22. Februar 1987 - Oberstdorf - Damen Langlauf 10 km – Offizielle Ergebnisliste, FIS
 Women 10km Nordic Skiing World Championship 1987 Oberstdorf (FRG) - Saturday 13.02 (Sic!) auf todor66.com, abgerufen am 4. Juni 2020

20 km Freistil 

Olympiasiegerin 1984:  / Weltmeisterin 1985: 

Datum: 20. Februar 1987

Teilnehmer: 56 genannt; 55 gestartet; 53 gewertet;

Quellen 
 Nordische Ski Weltmeisterschaften - 11. bis 22. Februar 1987 - Oberstdorf - Damen Langlauf 20 km – Offizielle Ergebnisliste, FIS
 Women 20km Nordic Skiing World Championship 1987 Oberstdorf (FRG) - Friday 20.02 auf todor66.com, abgerufen am 4. Juni 2020

4 × 5 km Staffel 

Olympiasiegerin 1984:  (Inger Helene Nybråten, Anne Jahren, Brit Pettersen, Berit Aunli)
Weltmeisterin 1985:  (Tamara Tichonowa, Raissa Smetanina, Lilja Wassiltschenko, Anfissa Romanowa)

Datum: 17. Februar 1987

Quellen 
 Nordische Ski Weltmeisterschaften - 11. bis 22. Februar 1987 - Oberstdorf - Damen Langlauf 4 x 5 km Staffel – Offizielle Ergebnisliste, FIS

Einzelnachweise 

Skilanglauf Frauen
Skilanglaufwettbewerb
Sportveranstaltung 1987